Um total de 109 times se inscreveram para as Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1982, competindo por um total de 24 vagas na fase final. A , como país-sede, e a , como defensores do título, se classificaram automaticamente, deixando 22 vagas.

As 24 vagas disponíveis na Copa do Mundo de 1982 seriam distribuídas entre as zonas continentais da seguinte maneira:

 Europa (UEFA): 14 vagas, 1 delas iria à Espanha, que se classificou automaticamente, enquanto as outras 13 vagas foram disputadas por 33 times (incluindo Israel).
 América do Sul (CONMEBOL): 4 vagas, 1 delas iria à Argentina, que se classificou automaticamente, enquanto as outras 3 seriam disputadas por 9 times
 América do Norte, América Central e Caribe (CONCACAF): 2 vagas disputadas por 15 times.
 África (CAF): 2 vagas disputadas por 29 times.
 Ásia (AFC) e Oceania (OFC): 2 vagas disputadas por 21 times.

Europa 
A Espanha país-sede, tem vaga garantida nas finais.

As seleções europeias foram organizadas em 7 (sete) grupos. Os grupos de 1 a 6 possuem 5 (cinco) times, e o grupo 7 possui apenas 3 (três) times. As seleções jogam entre si, dentro de seus grupos em jogos de ida e volta. Os dois primeiros colocados dos grupos 1 ao 6, garantem suas vagas. No grupo 7, só o campeão tem a vaga assegurada.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7 

 Alemanha Ociental - classificada.
 Áustria - classificada.
 Bélgica - classificada.
 França - classificada.
 União Soviética - classificada.
 Tchecoslováquia - classificada.
 Hungria - classificada.
 Inglaterra - classificada.
 Iugoslávia - classificada.
 Itália - classificada.
 Escócia - classificada.
 Irlanda do Norte - classificada.
 Polônia - classificada.

América do Sul 
A Argentina, campeã do mundo tem vaga assegurada nas finais. As nove seleções restantes são divididas em 3 (três) grupos com 3 (três) times. Estes times jogam entre si dentro de seus grupos, em jogos de ida e volta. O campeão de cada grupo garante a vaga.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3 

 Brasil - classificado.
 Peru - classificado.
 Chile - classificado.

Obs. O artilheiro das eliminatórias sulamericana, foi o brasileiro Zico, com 05 gols.

América do Norte e Central

Primeira fase

Zona Norte-Americana 
 Grupo Único. 

Observação.: As duas primeiras colocadas deste Grupo se qualificaram ao Hexagonal Final.

Zona Centro-Americana 

 Grupo Único.

Observação.: As duas primeiras colocadas deste Grupo se qualificaram ao Hexagonal Final.

Zona Caribenha 

Preliminar - Grupo A
 Partidas.

Fase Classificatória.
 Grupo A.

 Grupo B.

Observação.: A primeira colocada de cada Grupo se qualificou ao Hexagonal Final.

Segunda Fase./ Hexagonal Final. 

 Grupo Único.

 Honduras - classificado.
 El Salvador - classificado.

África

Primeira fase 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

 Nigéria avançou por ter ganho nos penaltis de 4-3.

Segunda fase 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

Marrocos venceu nos penaltis por 5-4

Terceira fase 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

Quarta fase 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

 Argélia - classificada.
 Camarões - classificado.

Ásia e Oceania

Primeira fase

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4 
 Partidas Classificatorias

Com Base nesses resultados, China, Japão e Macau se classificaram para o Grupo A. Hong Kong, Coréia do Norte e Singapura foram classificados para o Grupo B

Grupo A

Grupo B

Semifinais 

A China venceu nos penaltis por 5-4

Final

Segunda fase 

China e Nova Zelândia terminaram a fase empatados, eles jogaram um jogo desempate em campo neutro:

 Kuwait - classificado.
 Nova Zelândia - classificada.

1982
Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1982